Deluge — кроссплатформенный BitTorrent-клиент, написанный на Python. Имеет несколько интерфейсов: графический GTK+, веб-интерфейс (в браузере) и интерфейс командной строки. Использует библиотеку libtorrent (без неё может работать только в режиме тонкого клиента).

Deluge в настоящее время доступен для POSIX-совместимых операционных систем и нативно исполняется в окружениях GTK, таких, как GNOME и Xfce. Клиент для macOS доступен с версии 0.5.4.1, а с версии 0.5.5.95 (13 марта 2009 года) существует порт под Windows. Последняя доступная версия установочного пакета для macOS на официальном сайте 1.3.15.

Выпускается под лицензией GNU General Public License 3 версии, является свободным и открытым программным обеспечением.

Описание 
Команда разработчиков Deluge стремится создать как можно более безопасный, лёгкий и в то же время функциональный BitTorrent-клиент. Для достижения этой цели были написаны функциональные плагины сторонними разработчиками.

Начиная с версии 1.0, в Deluge ядро отделено от интерфейса и работает независимо от него, как демон (на Linux-based ОС) или как сервис (на Windows системах), что позволяет удалённо управлять программой через интернет.

В версии 1.1.0 добавлена поддержка magnet-ссылок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Обзоры
 
 

Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Свободные BitTorrent-клиенты